Elitettan 2020 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den åttonde säsongen av Elitettan och innebar att AIK och Hammarby IF kvalificerade sig för Damallsvenskan 2021.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Källor
 Svenskfotboll.se

Noter

Fotboll i Sverige 2020
Fotbollssäsongen 2020
2020